Cal Vallès (Begues), Masia de Bagues (Baix Llobregat)
 Cal Vallès (Vallbona d'Anoia), casa de Vallbona d'Anoia (Anoia)
 Cal Vallès (el Pla del Penedès), casa del Pla del Penedès (Alt Penedès)